Circolatore – Circolatore (elettronica).
Circolatore – Circolatore (idraulica).